El término Ichu puede referirse a:

 Ichu, o paja ichu, un pasto del altiplano andino.

 Ichu, localidad peruana situada a unos 8 km de Puno.

 Ichu, localidad brasileña en el estado de Bahía.